Il doppio  del BMW Ljubljana Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Juan Pablo Brzezicki e Mariano Hood erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jamie Delgado e Jamie Murray hanno battuto in finale Stéphane Robert e Simone Vagnozzi 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Jamie Delgado /  Jamie Murray (campioni)
 Michail Elgin /  Deniss Pavlovs (semifinali)

 Jonathan Marray /  Joseph Sirianni (quarti di finale) 
 Stéphane Robert /  Simone Vagnozzi (finale)

Tabellone

Note 
 

BMW Ljubljana Open 2009